Acoustic II è il quinto album in studio del gruppo musicale britannico Above & Beyond, pubblicato nel 2016.

Tracce

Collegamenti esterni